Miejscowości w USA:
 McCormick – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie McCormick.
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McCormick (ang. McCormick County) – w stanie Karolina Południowa.
Przedsiębiorstwa:
 McCormick Harvesting Machine Company – historyczna firma w Chicago, Illinois (USA), produkująca maszyny rolnicze. Obecnie jest częścią koncernu Navistar International Corporation w Warrenville, Illinois.
Osoby:
 Cyrus Hall McCormick (1809-1884) – amerykański wynalazca i producent mechanicznej żniwiarki.
 Harold Fowler McCormick (1872-1941) – prezes rady nadzorczej International Harvester Company.